Эмма Де́стинова или Эмми Дестинн (настоящие имя и фамилия — Эмилия Павлина Киттлова; ; 26 февраля 1878, Прага — 28 января 1930, Ческе-Будеёвице) — выдающаяся чешская оперная певица (сопрано).

Биография 

Родилась в аристократической семье. Училась пению у Марии фон Дрегер Лёве-Дестин. В качестве псевдонима выбрала имя своего педагога.

Уже в 20 лет поступила в Придворную оперу в Берлине, где ей сопутствовал успех за успехом. Её большим почитателем был и германский император Вильгельм II.

Выступала на самых известных оперных сценах мира, например, пела в Дрезденской Опере Земпера, Кролль-опера в Берлине (1898—1909) , Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне (1904—1914 и 1919), в Метрополитен-опера в Нью-Йорке (1908—1916 и 1920—1921).

С 1901 по 1924 на сцене Национального театра в Праге (с 1908 была его почетным членом). Принимала участие в Байрейтских фестивалях.

В 1908 г. выступила в заглавной партии при первой полной записи оперы Жоржа Бизе «Кармен» (дирижёр Бруно Зайдлер-Винклер, студия Deutsche Grammophon.

В декабре 1910 была первой исполнительницей главной роли Минни в опере Дж. Пуччини «Девушка с Запада», поставленной в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Исполняла главные роли в оперных постановках, например, Сантуццы в опере «Сельская честь» П. Маскани, Катинки в «Проданной невесте» Б. Сметаны, Саломеи в одноименной опере Р. Штрауса и др.

Эмма Дестинова была удостоена чести петь на коронации британского короля Георга V и королевы Марии в 1911 году. Её выступление произвело такое впечатление, что на какое-то мгновение присутствующие забыли о цели всего мероприятия и рукоплескали певице.

Занималась также концертной деятельностью, исполняла, в частности, дуэты с известным певцом Энрико Карузо.

В 1915 году вернулась на родину. Будучи патриоткой своего народа во времена Первой мировой войны была посредником между участниками движения сопротивления в стране и за рубежом, подвергалась преследованиям австрийской полиции по подозрению в шпионаже. В 1915—1917 находилась под домашним арестом в своем замке.

В 1917—1918 участвовала в национальном движении, среди прочего, была инициатором создания Манифеста чешских музыкантов.

Позже вела замкнутую жизнь в своем замке в Страж-над-Нежаркоу, лишь изредка выступая на публике.

Занималась литературной деятельностью. Автор книги Ve stínu modré růže (1930), автобиографической повести Dr. Casanova (1900—1915), драм Rahel и Tůně, многих стихов, текстов песен и либретто.

Память 
 Жизни певицы посвящён фильм «Божественная Эмма» (, реж. Йиржи Крейчик).
 Именем певицы в 1984 назван астероид (6583) Дестинн.
 В 1996 г. выпущена банкнота в 2000 чешских крон с портретом певицы.

Примечания

Ссылки 
 (57) Einträge zu Ema Destinová in der Datenbank der Tschechischen Nationalbibliothek (Databáze Národní knihovny ČR)
 Радио Прага. Катерина Айзпурвит: Эма Дестиннова — голос эпохи

Певцы и певицы Австрии
Певцы и певицы Чехии
Певцы и певицы Чехословакии
Оперные певцы и певицы Чехословакии
Сопрано
Писательницы Чехословакии
Писательницы Чехии
Чешские писатели
Поэты-песенники Чехии
Либреттисты Чехии
Персоналии:Национальный театр в Праге